Still Alive – album dei Silent Rage del 2002
 Still Alive – brano musicale di Ellen McLain del 2007
 Still Alive – singolo di Demi Lovato del 2023
 Still Alive...And Well? – album dei Megadeth del 2002
 Still Alive: The Remixes – album di Lisa Miskovsky del 2008